Secret défense oder Secret Défense ist der Originaltitel von:
 Geheimsache, einem französischen Film von Jacques Rivette aus dem Jahr 1998
 Rekruten des Todes, einem französischen Film von Philippe Haïm aus dem Jahr 2008